Ангренский ИТЛ (Ангренлаг, Ангренстрой) — лагерь в составе системы принудительного труда заключённых в СССР.

Тип деятельности 
Горнодобывающая промышленность

Годы существования

1945—1946 Узбекская ССР (ныне — Республика Узбекистан), город Ташкент

История лагеря 
Ангренский ИТЛ действовал с 2 апреля 1945 года по 13 февраля 1946 года. Управление лагеря находилось в Ташкенте Узбекской ССР и подчинялось Главному управлению лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС).

Основной производственной задачей лагеря было строительство Ангренского угольного разреза. Максимальная численность заключенных, задействованных на этих и других работах, была зафиксирована в 1945 году и составила 1 604 человека.

Производственная деятельность 
Труд заключенных лагеря использовался для строительства Ангренского угольного разреза, проведения работ по отводу реки Ангрен и строительству железной дороги и шоссейного моста, для строительства центральных механических мастерских, паровозного депо, кирпичного завода, новой электростанции, брикетной фабрики, жилья и культурно-бытовых объектов.

Количество заключенных по годам 
1945 г. — 1604

1946 г. — 1313

Источники 
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923—1960: справочник / составитель М. Б. Смирнов; под редакцией Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского. М., 1998.

Лагеря ГУЛАГа
1940-е годы в Узбекистане